Jáchym Arnošt Anhaltský (11. ledna 1901 – 18. února 1947) byl mezi 13. září a 12. listopadem 1918 posledním anhaltským vévodou. Od roku 1918 do své smrti byl hlavou dynastie Askánců.

V dubnu 1918 zemřel anhaltský vévoda Fridrich II. a na trůn nastoupil jeho bratr Eduard, který ovšem zemřel o 5 měsíců později a tak se nakrátko stal novým vévodou jeho syn Jáchym Arnošt, za kterého vládl jeho strýc Aribert, který jeho jménem také 12. listopadu 1918 abdikoval.

Vévoda Jáchym Arnošt zemřel 18. února 1947, koncentračním táboře Buchenwald jako sovětský vězeň. Po jeho smrti se stal hlavou rodu jeho nejstarší syn Fridrich.

Rodina 
První Jáchymovou manželkou byla Elisabeth Strickrodtová, s tou se ale roku 1929 nechal rozvést. S druhou manželkou Edithou Marwitz von Stephani (1905–1986), kterou si vzal v roce 1929 měl tyto děti:

 Marie Antoinetta Anhaltská (14. července 1930 – 22. března 1993)
 Anna-Luisa Anhaltská (26. března 1933 – 1. listopadu 2003)
 Fridrich Anhaltský (11. dubna 1938 – 9. října 1963)
 Edda Anhaltská (* 30. ledna 1940)
 Eduard Anhaltský (* 3. prosince 1941), současná hlava rodu

Řády a vyznamenání 
  Domácí řád Albrechta Medvěda.
  Pamětní medaile Stromu míru. Speciální třída s rubíny, in memoriam (11. leden 2021).

Vývod z předků

Reference

Související články 
 Seznam anhaltských panovníků
 Domácí řád Albrechta Medvěda

Externí odkazy 
 

Askánci
Anhaltští vévodové
Anhaltští princové
Protestantští panovníci
Panovníci svržení za první světové války
Narození v roce 1901
Narození 11. ledna
Narození v Dessau
Úmrtí v roce 1947
Úmrtí 18. února
Úmrtí v koncentračním táboře Buchenwald
Muži
Německé královské rodiny